El geperut de Notre-Dame o Nostra Senyora de París, novel·la de Victor Hugo publicada el 1831
 El geperut de Notre-Dame (pel·lícula de 1939), pel·lícula estatunidenca dirigida per William Dieterle, estrenada el 1939 
 El geperut de Notre Dame (pel·lícula de 1996), pel·lícula d'animació dirigida per Gary Trousdale i Kirk Wise, produïda per Walt Disney Pictures, estrenada el 1996